Денис Александрович Турков (род. 4 мая 1982 года) - российский хоккеист с мячом, мастер спорта России (2004), нападающий «Сибсельмаш».

Карьера 
Играть в хоккей с мячом начал в 1989 году в хоккейной школе «Сибсельмаша» города Новосибирска.
Дебютировал в высшем отечественном дивизионе в сезоне 1999/2000 в составе местного Сибсельмаша.
Воинскую обязанность проходил в Чите выступая за местный СКА-Забайкалец в течение четырёх сезонов, с кратковременной командировкой в Хабаровск, где, в составе местного СКА-Нефтяника единственный раз выступил на кубке Мира (1 игра).
С сезона 2004/2005 до сезона 2010/2011 выступает в команде Сибсельмаш, где устанавливает личный рекорд результативности в сезоне 2008/09 забив 35 мячей.
Последний сезон в высшем дивизионе провёл за команду Уральский трубник в сезоне 2011/12, после чего, проведя ещё два сезона, с перерывом в один год, в первом дивизионе, завершил карьеру игрока.

В Высшей лиге (Суперлиге) чемпионатов России провёл 350 игр, забив 190 мячей, отметившись 45 передачами. В 102 кубковых играх забил 80 мячей и сделал 14 результативных передач. 
В декабре 2008 года принимал участие, в составе сборной России-2, в турнире на приз "Правительства России" - выступил в 5 играх забил 5 мячей плюс сделал одну результативную передачу.

Достижения 

 Чемпионат России среди младших юношей — 1997.
 Победитель турнира Плетёный мяч — 1997.
 Чемпионат России среди юниоров — 2000.
 Серебряный призёр чемпионата мира среди младших юношей — 1998.
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей — 1999.
 Победитель кубка мира среди юношей - 1997.
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею — 2004.
 Финалист Кубка России — 2002/03.
 Бронзовый призёр приза Правительства России  — 2008.

Статистика выступлений в чемпионатах и Кубках России

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 25 команд 

  1.СКА-Свердловск       = 18 мячей 14-15.Кузбасс        = 5
  2.Маяк                 = 16       14-15.СКА-Забайкалец = 5(1)
  3-4.Байкал-Энергия     = 14       16-19.Локомотив Ор.  = 4
  3-4.Волга              = 14       16-19.Строитель С.   = 4
  5-6.СКА-Нефтяник       = 13       16-19.Старт          = 4
  5-6.Лесохимик          = 13       16-19.Мурман         = 4
  7.Саяны                = 12       20-22.Сибсельмаш     = 3
  8-9.Ак Барс-Динамо     = 11       20-22.Агрохим        = 3
  8-9.Родина             = 11       20-22.Зоркий         = 3
 10.Север                = 10       23.Металлург Б.      = 2
 11.Динамо М             =  7       24-25.Юность Ом.     = 1
 12-13.Енисей            =  6       24-25.Водник         = 1
 12-13.Уральский трубник =  6

В чемпионатах России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал  в 77 играх
по 2 мяча забивал  в  33 играх
по 3 мяча забивал  в  13 играх
по 4 мяча забивал  в  2 играх
Свои 190 мячей забросил в 125 играх, в 180 играх мячей не забивал.

Статистика выступлений во втором по значимости отечественном дивизионе (первая лига, васшая лига)

Примечания

Ссылки 
 Турков на сайте Федерации хоккея с мячом России

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «Восток»
Игроки КХМ «Универсал»